В одиночному розряді тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Оса Свенссон здобула титул, у фіналі перемігши Іву Майолі 6-3, 4-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Олена Дементьєва (чвертьфінал)
 Анна Кремер (2-ге коло)
 Магдалена Малеєва (2-ге коло)
 Іва Майолі (фінал)

 Анхелес Монтоліо (1-ше коло)
 Генрієта Надьова (2-ге коло)
 Тіна Писник (чвертьфінал)
 Катарина Среботнік (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open